Цветковое — название населённых пунктов на Украине:

 Цветковое — село в Гуляйпольском районе Запорожской области.
 Цветковое — село в Каменско-Днепровском районе Запорожской области.

См. также 
 Цветково